Rodrigo Quiroga puede referirse a:

 Rodrigo Quiroga (rockero): músico de rock chileno.
 Rodrigo Quiroga (voleibolista): voleibolista argentino.